Sıla est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Prénom 
Sıla est un prénom féminin turc notamment porté par :
 Sıla Gençoğlu (1980-), chanteuse turque de musique pop ;
 Sıla Şahin (1985-), actrice allemande d'origine turque.

Titre 

 Sıla, série télévisée turque réalisée par Gül Oğuz pour la chaîne de télévision hertzienne ATV ;
 Sıla, album et chanson de la chanteuse turque Sıla Gençoğlu.

Prénom turc